Der General-Anzeiger für Hamburg-Altona war eine 1888 vom Verleger Wilhelm Girardet gegründete Zeitung und richtete sich inhaltlich an Industriearbeiter. 1922 fusionierte das Blatt mit der Neuen Hamburger Zeitung zum Hamburger Anzeiger.

Weblinks 
 Bibliothekssystem Universität Hamburg: Hamburger Presse

Quellen 

Zeitung (Hamburg, Erscheinen eingestellt)
Deutschsprachige Zeitung
Ersterscheinung 1888
Erscheinen eingestellt 1922
Zeitung (Deutsches Kaiserreich)